

Sigle 
 Eastern European Time  – fuso orario UTC+2
 Electronic energy transfer  – trasferimento di energia per risonanza

Musica 
 Eet  – singolo di Regina Spektor del 2009, dall'album Far